L'édition 2000 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 23 au  sur moquette en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Thomas Enqvist remporte l'épreuve en simple, Donald Johnson et Piet Norval celle en double.

Lauréats 
Thomas Enqvist remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit du  et  sur moquette du suédois, qui soulève ainsi son  de la saison.

En double, Donald Johnson et Piet Norval remportent leur  ensemble en battant en finale Roger Federer et Dominik Hrbatý. Il s'agit du  dans la discipline pour chacun.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2000
Sport en Suisse en 2000
Tennis en octobre 2000